Gisulfo II (o Gisolfo) è il nome di diversi signori longobardi:
Gisulfo II del Friuli, duca dal 590 al 610 circa
Gisulfo II di Benevento, duca dal 743 al 749
Gisulfo II di Salerno, principe dal 1052 al 1078

Pagine correlate 
Gisulfo
Gisulfo I